Dall’Argine ist der Familienname folgender Personen:

 Costatino Dall’Argine (1842–1877), italienischer Komponist und Dirigent 
 Simona Dall’Argine (geb. 1924), italienische Opernsängerin (Sopran)